Příjmení Sheen má více nositelů:

Fulton J. Sheen (1895–1979), katolický arcibiskup, televizní kazatel
Gillian Sheenová (1928–2021), britská fleretistka
Charlie Sheen (* 1965), americký herec, syn Martina
Martin Sheen (* 1940), americký herec 
Michael Sheen (* 1969), velšský herec
Viktor Sheen (* 1993), český raper pocházející z Kazachstánu